Příjmení Gray je irského či skotského úvodu, nosí je více osobností:

 Asa Gray (1810–1888) – americký botanik
 Bryshere Y. Gray (* 1983) – americký herec a rapper
 Chad Gray (* 1971) – americký zpěvák
 Demarai Gray (* 1996) – anglický fotbalový záložník a mládežnický reprezentant
 Dunc Gray (1906–1996) – australský cyklista
 Edgar Lawrence Gray, přezdívaný Dunc Gray (1906–1996) – australský cyklista
 Elisha Gray (1835–1901) – americký vynálezce v oblasti elektrotechniky, telefonie, telegrafie
 Effie Gray (1828–1897) – skotská modelka a malířka
 Frank Gray (1887–1969) – americký fyzik v oblasti mechaniky a elektroniky
 George Robert Gray (1808–1872) – anglický zoolog
 Gustave Le Gray (1820–1884) – francouzský fotograf
 Henry Gray (1827–1861) – anglický anatom
 Jim Gray (1944–2007) – americký informatik
 John Gray – více různých osob (rozcestník)
 L. Patrick Gray (1916–2005) – americký právník a státní úředník
 Louis Harold Gray (1905–1965) – britský fyzik (podle něho pojmenována jednotka gray)
 Macy Gray (* 1967) – americká R&B a soulová zpěvačka, skladatelka, hudební producentka a herečka
 Paul Gray (1972–2010) – americký hudebník
 Robert Gray (1755–1806) – americký námořní kapitán a objevitel
 Spalding Gray (1941–2004) – americký herec a spisovatel
 Stephen Gray (1696–1736) – britský astronom a badatel o elektřině
 Thomas Gray (1716–1771) – anglický básník a historik

Literární postava
 Obraz Doriana Graye – román Oscara Wilda

Odkazy

Související články 
 Gray (rozcestník)
 Grey

Externí odkazy 
 

Irská příjmení
Skotská příjmení